Desa Ridogalih kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ridogalih (administrativ by i Indonesien, lat -6,45, long 107,14), Jawa Barat, 
 Desa Ridogalih (administrativ by i Indonesien, lat -6,93, long 106,51), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar